Националната Лига() е полупрофесионална английска футболна лига. Най-високата във Футболната конференция и петото ниво в английската футболна система. Това е най-доходното пето футболно ниво в света. В последните години футболът в дивизията става все повече професионален.

Структура 
В Националната конференция има 24 отбора. Всеки от тях изиграва по 2 срещи с останалите (един път като домакин и един път като гост) и получава три точки за победа, една точка за равенство и нито една точка за загуба. От тези точки се опредя класирането в таблицата.

След края на сезона първият отбор заедно с победителя от плей-офите получават промоция за Втора Лига и заемат местата на дватата отбора заели последните две места. Победителят в плей-офите се определя като спечели срещите над другите 3 отбора участващи в плей-офите. В полуфиналните плей-офи в срещи се изправят 2-рият срещу 5-ият и 3-тият срещу 4-тият. Победителите от двете срещи изиграват финална среща и победилият в тази среща получава промоция.

Отборите свършили на последните 4 места в класирането на лигата изпадат в северната и южната нaционaлнa лигa, като техните места се заемат от шампионите на двете лиги и победителите от плейофите.

Крайната позиция на даден отбор се определя в реда: брой точки, голова разлика, вкарани голове, баланс между два или повече отбори спорещи за по-високото място и най-накрая е серия от повече изиграни срещи в плей-офите.

Сезон 2019/20

Отбори 2020/21 
 Алдършот
 Алтринчам - промоция от НЛсевер
 Барнет
 Боренъм Ууд
 Бромли
 Дагенхам & Редбридж
 Доувър Атлетик
 Мейдънхед Юнайтед
 Рексъм
 Солихъл мурс
 Сътън Юнайтед
 Халифакс таун
 Хартлепул
 Честърфийлд
 Кинг Лин Таун - промоция от НЛсевер
 Макълсфийлд Таун - изпаднал от Лига 2
 Нотс Каунти
 Стокпорт Юнайтед
 Торки Юнайтед
 ФК Уелдстоун - промоция от НЛЮг
 Уокинг
 Йоувил Таун
 Ийстлий
 Уеймут - промоция от НЛЮг

Външни препратки 
 Официален сайт

Футбол в Англия
Турнири по футбол в Англия